Буковец — топоним:
 село в Болгарии
 Буковец — в Великотырновской области.
 Буковец — в Видинской области.
 Буковец — во Врачанской области.
 Буковец — в Монтанской области.
 Буковец — в Софийской области.
 Польша
 Буковец — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Свецкий повят, Куявско-Поморское воеводство. 
 в Словакии
 Буковец — гора.
 Буковец — населённый пункт в районе Кошице-Околье.
 Буковец — населённый пункт в районе Миява.
 Буковец — река, приток Грона.
 село на Украине
 в Закарпатской области
 Буковец — в Мукачевском районе.
 Буковец — в Хустском районе.
 в Ивано-Франковской области
 Буковец — село в Калушском районе.
 Буковец — в Верховинском районе.
 в Хорватии
 Буковец — населённый пункт в Меджимурской жупании.
 в Чехии
 Буковец — населённый пункт в районе Домажлице.
 Буковец — населённый пункт в городском районе Пльзень.
 Буковец — населённый пункт в районе Фридек-Мистек.

Персоналии 
 Буковец, Франц (1910—1942) — югославский словенский партизан.

См. также 
 Буковац
 Быковец